Skranta torg alternativt Skrantahöjdstorget är ett torg i stadsdelen Skranta i sydvästra Karlskoga.  På Skranta torg finns en pizzeria, två livsmedelsbutiker och två frisersalonger.

Media 
Skranta torget är ofta omskrivet i lokalmedia, där porträtteras ofta Skranta torg som ett problemtorg där olika grupperingar sammandrabbat och konflikt uppstått.

Evenemang 
Årligen arrangeras en julmarknad på Skranta torg.

Referenser 

Karlskoga
Torg i Sverige
Torg i Karlskoga